Натуральне число 1607
 1607 рік до нашої ери
 1607 рік нашої ери